Koncentracija je lahko:

 koncentracija, termodinamska fizikalna količina
 Koncentracija, miselna zbranost, pozornost

Glej tudi 
 koncentracijsko taborišče